Гарлитос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 129,3 км². Население — 656 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 206 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса